

Юрика — місто, штат Каліфорнія
 Юрика — місто, штат Іллінойс
 Юрика — місто, штат Канзас
 Юрика — місто, штат Міссурі
 Юрика — місто, штат Монтана
 Юрика — місто, штат Північна Кароліна
 Юрика — місто, штат Південна Дакота
 Юрика — місто, штат Техас
 Юрика — місто, штат Юта
 Юрика — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Юрика — переписна місцевість, штат Невада
 Юрика — переписна місцевість в окрузі Віннебаго, штат Вісконсин

Див. також 
 Еврика (значення)